

Ідрісово — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ідрісово — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Ідрісово — присілок, Салаватський район, Башкортостан